Beixing ist

 der Vorname der chinesischen Eisschnellläuferin Wang Beixing
 Beixing (Kailu) (北兴镇), Großgemeinde im Kreis Kailu der Stadt Tongliao, Autonomes Gebiet Innere Mongolei
 Beixing (Xinxing) (北兴农场), Staatsfarm im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang

Siehe auch:
 Beixin